La Collada del Devés és una collada del termes comunal de Salses, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situada a 84,5 metres d'altitud, a la zona meridional del Serrat de la Userda, a la dreta del Ròbol, a la zona més occidental del terme de Salses.

Bibliografia

Referències 

Colls del Rosselló
Geografia de Salses (Rosselló)